House má více významů:
 mládě husy
 House music – styl elektronické taneční hudby
 postava Gregoryho House ze seriálu Dr. House
 přezdívka youtubera HouseBox

Externí odkazy